China Open 2008 var en rankingturnering i snooker som spelades 24 - 30 mars 2008 i Beijing Students University Stadium i Peking, Kina. Huvudsponsor för turneringen var Honghe Industrial. I huvudturneringen deltog 32 spelare; de 16 högst rankade spelarna var direktkvalificerade, övriga spelare fick kvala om de återstående 16 platserna. Till skillnad från i de flesta övriga rankingturneringarna hade arrangörerna också delat ut åtta wild cards, alla till kinesiska spelare. Detta innebar att de åtta lägst rankade av de spelare som kvalat till huvudturneringen, fick möta wild card-spelarna om de sista åtta platserna bland de 32 i sextondelsfinalerna.

Turneringen vanns av skotten Stephen Maguire som slog Shaun Murphy i finalen. Detta var Maguires fjärde rankingtitel.

Händelser under turneringen 
 Titelförsvarande Graeme Dott blev utslagen i första omgången av Barry Pinches.

 Shaun Murphy och Dave Harold slog ett världsrekord: Deras åttonde och sista frame blev det längsta framet någonsin inom professionell snooker, 93 minuter och 12 sekunder. Det tidigare rekordet innehades av kanadensaren Cliff Thorburn och irländaren Stephen O'Connor, med 92 minuter och 59 sekunder, vilket alltså slogs med 13 sekunder. Eftersom Murphys och Harolds frame sändes i TV, slogs även Mark Selbys och Marco Fus rekord för längsta TV-sända frame: 77 minuter och 31 sekunder.

 Ronnie O'Sullivan skämde ut sig på presskonferensen efter sin förlust mot Marco Fu, vilket föranledde Sir Rodney Walker, Biljard- och snookerförbundets ordförande, att be turneringens organisatörer om ursäkt å O'Sullivans vägnar.

 Stephen Maguire gjorde ett maximumbreak i det andra framet i semifinalen mot Ryan Day. Detta var Maguires andra maximumbreak, och hans första på åtta år. Det var även det första maximumbreaket någonsin i en rankingtävling i Asien.

Wild Card-omgången 
Matcherna spelades i bäst av 9 frames.

 Barry Pinches -  Zhang Anda 5-1

 Fergal O'Brien -  Cao Xinlong 5-2

 Marcus Campbell -  Ah Bulajiang 5-4

 Mike Dunn -  Yang Qingtian 5-1

 Dave Harold -  Jin Long 5-4

 Mark Allen -  Li Hang 5-2

 Marco Fu -  Li Yuan 5-4

 Ricky Walden -  Yu Delu 5-3

Ingen av de åtta wild card-spelarna lyckades alltså nå sextondelsfinalerna, en kontrast mot 2007 års China Open, då fem wild card-spelare nådde sextondelsfinalerna.

Huvudturneringen 

2008
Snookersäsongen 2007/2008
2008 i Kina
Sport i Peking
WP:Projekt Kina